Чемпионат Уругвая по футболу 1905 года — 5-й по счёту турнир. Все клубы из Монтевидео. Розыгрыш 1904 года не состоялся из-за неспокойной обстановки в стране, повлёкшей за собой  (1 сентября 1904), последнего конфликта гражданской войны.

Таблица

Состав ЦУЖКК 
Гильермо Дэвис (играющий тренер), Франсиско Карбоне (вратарь), Эдмундо Асебедо (капитан), Херман Аримало, Марио Девисенци, Анхель Ирисарри, Анисето Камачо, Сеферино Камачо, Луис Карбоне, Педро Карбоне, Хорхе Ллойд, Лоренцо Массукко, Эухенио Маньяна, Роберто Матесон, Хуан Пена (капитан), Педро Сибеччи, Сагунто Эспиноса.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1905
1905 год в футболе
1900-е годы в Уругвае